{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70801) - || 1999 VF61 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70802) - || 1999 VV61 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70803) - || 1999 VH62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70804) - || 1999 VL62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70805) - || 1999 VV62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70806) - || 1999 VD64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70807) - || 1999 VK64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70808) - || 1999 VJ66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70809) - || 1999 VF68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70810) - || 1999 VM68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70811) - || 1999 VO68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70812) - || 1999 VB69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70813) - || 1999 VR69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70814) - || 1999 VT71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70815) - || 1999 VR72 || 15 november 1999 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (70816) - || 1999 VY73 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70817) - || 1999 VS75 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70818) - || 1999 VJ77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70819) - || 1999 VM77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70820) - || 1999 VS79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70821) - || 1999 VX79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70822) - || 1999 VZ79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70823) - || 1999 VH81 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70824) - || 1999 VL81 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70825) - || 1999 VZ81 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70826) - || 1999 VA82 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70827) - || 1999 VN82 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70828) - || 1999 VV85 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70829) - || 1999 VX86 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70830) - || 1999 VZ86 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70831) - || 1999 VG89 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70832) - || 1999 VM90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70833) - || 1999 VP90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70834) - || 1999 VU90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70835) - || 1999 VY90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70836) - || 1999 VW91 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70837) - || 1999 VX91 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70838) - || 1999 VA94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70839) - || 1999 VR95 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70840) - || 1999 VO96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70841) - || 1999 VS96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70842) - || 1999 VX96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70843) - || 1999 VD99 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70844) - || 1999 VN105 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70845) - || 1999 VO106 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70846) - || 1999 VK108 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70847) - || 1999 VM112 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70848) - || 1999 VO112 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70849) - || 1999 VP112 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70850) Schur || 1999 VU113 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70851) - || 1999 VW113 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70852) - || 1999 VY113 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70853) - || 1999 VN114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70854) - || 1999 VP115 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70855) - || 1999 VS117 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70856) - || 1999 VD121 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70857) - || 1999 VH122 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70858) - || 1999 VH126 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70859) - || 1999 VN130 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70860) - || 1999 VW133 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70861) - || 1999 VN134 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70862) - || 1999 VJ139 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70863) - || 1999 VX143 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70864) - || 1999 VB146 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70865) - || 1999 VP147 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70866) - || 1999 VM149 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70867) - || 1999 VA150 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70868) - || 1999 VL151 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70869) - || 1999 VR154 || 12 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70870) - || 1999 VL156 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70871) - || 1999 VS156 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70872) - || 1999 VP157 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70873) - || 1999 VJ158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70874) - || 1999 VR159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70875) - || 1999 VW159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70876) - || 1999 VE160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70877) - || 1999 VL160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70878) - || 1999 VF161 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70879) - || 1999 VF162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70880) - || 1999 VL162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70881) - || 1999 VO162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70882) - || 1999 VP162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70883) - || 1999 VX162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70884) - || 1999 VF163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70885) - || 1999 VS163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70886) - || 1999 VY163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70887) - || 1999 VY166 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70888) - || 1999 VA167 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70889) - || 1999 VX167 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70890) - || 1999 VZ167 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70891) - || 1999 VD168 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70892) - || 1999 VY168 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70893) - || 1999 VT169 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70894) - || 1999 VY170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70895) - || 1999 VC172 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70896) - || 1999 VH172 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70897) - || 1999 VG174 || 5 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70898) - || 1999 VR176 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70899) - || 1999 VS176 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70900) - || 1999 VF177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten